Абецеда́рий, абецена́рий () в странах, использующих латиницу — алфавит вообще, а также букварь, содержащий только буквы и слоги.

В палеославистике «абецедарий» — устойчивый термин. Так называют славянский алфавит (глаголица либо кириллица), помещённый в иноязычной рукописи (ксенографические абецедарии) и снабжённый названиями букв. Старейшие абецедарии служат источником реконструкции первоначального глаголического алфавита.

Известно не менее 17 славянских абецедариев с названиями букв, из которых особо значительны:
 Парижский (XI век), , ныне известный только в копии (круглая глаголица, буквы названы латиницей);
 Синайский (XII век) на полях Псалтири (с греческой и латинской транслитерациями);
 Мюнхенский или Ягича (XII—XIII века) на последней странице творений монахини Хротсвиты (глаголица и кириллица с латинскими названиями, опубликован ещё в 1501 году);
 Бамбергский (начала XIII века), где славянские азбуки дают вместе с другими «экзотическими» алфавитами;
 Стокгольмский, взятый в трофей шведами из Чехии в Тридцатилетнюю войну, представляющий хорватскую глаголицу и кириллицу.

Реже «абецедариями» называют древние азбуки, выписанные на стенах церквей, на полях рукописей и цер, в берестяных грамотах, где названия букв не указаны.

Азбучный акростих 
«Абецедарием» также называют определённую форму средневековой поэзии, вид акростиха, в котором первые буквы каждой строфы (или даже каждого стиха) следуют в порядке алфавита; применяют как в религиозной («Гимны», «Азбучная молитва»), так и в светской дидактической поэзии (например, ABC des femmes, начало XIV века).

В славянской традиции к абецедариям относят болгарскую азбучную молитву X века и акростихи, написанные в подражание ей в разных славянских странах.

Примечания 

Средневековая литература
Графика стиха
Алфавиты
Славистика